La selección de China fue una de las 32 selecciones que participó en la Copa Mundial de Fútbol de 2002. Este fue su debut absoluto en mundiales de categoría mayores.

Clasificación

Primera ronda

Ronda final

Participación

Grupo C

China vs. Costa Rica

Brasil vs. China

Turquía vs. China

Véase también
Equipos participantes en la Copa Mundial de Fútbol de 2002
Selección de fútbol de China

Referencias

Enlaces externos 

 Copa Mundial de la FIFA Corea/Japón 2002™ - RP China - FIFA.com
 World Cup Final Tournaments 1930-2014 - Total Rankings 

Equipos participantes en la Copa Mundial de Fútbol de 2002
Deporte en China en 2002
Selección de fútbol de China